Esta é uma lista de municípios de Mato Grosso por Produto Interno Bruto (PIB) referente ao ano de 2019. Os valores são a preços correntes. Mato Grosso é um estado brasileiro, localizado na Região Centro-Oeste do Brasil e formado pela união de 141 municípios. Possui o terceiro maior PIB da região Centro-Oeste do Brasil, atrás de Goiás e Distrito Federal. Dentre todos os seus municípios, 27 deles possuem economia superior ao valor de R$ 1 bilhão de reais e 32 possuem PIB per capita superior a 50 mil reais.
A lista possui comparação com a posição dos municípíos no ranking em 2016.

PIB dos municípios 

Mato Grosso

PIB

Municipios